Воссиятское () — село в Еланецком районе Николаевской области Украины.

Основано в 1808 году. Население по переписи 2001 года составляло 2185 человек. Почтовый индекс — 55542. Телефонный код — 5159. Занимает площадь 3,5 км².

Село расположено на обоих берегах реки Громоклея.

Местный совет 
55542, Николаевская обл., Еланецкий р-н, с. Воссиятское, ул. Школьная, 37

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Воссиятское на сайте Верховной рады

Примечания 

Населённые пункты Еланецкого района